Schiroki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schiroki (Amur), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Amur
 Schiroki (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan

 Schiroki (Belgorod, Prochorowka, Kolomyzewo), Weiler in der Oblast Belgorod, Rajon Prochorowka, Landgemeinde Kolomyzewo
 Schiroki (Belgorod, Prochorowka, Kriwoschejewka), Weiler in der Oblast Belgorod, Rajon Prochorowka, Landgemeinde Kriwoschejewka
 Schiroki (Belgorod, Schebekino), Weiler in der Oblast Belgorod, Rajon Schebekino
 Schiroki (Lipezk), ländliche Siedlung in der Oblast Lipezk
 Schiroki (Nischni Nowgorod), ländliche Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Schiroki (Orjol), ländliche Siedlung in der Oblast Orjol
 Schiroki (Rjasan), ländliche Siedlung in der Oblast Rjasan
 Schiroki (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Schiroki (Uljanowsk, Basarny Sysgan), ländliche Siedlung in der Oblast Uljanowsk, Rajon Basarny Sysgan
 Schiroki (Uljanowsk), ländliche Siedlung in der Oblast Uljanowsk, Rajon Uljanowsk
 Schiroki (Woronesch, Nischnedewizk), Weiler in der Oblast Woronesch, Rajon Nischnedewizk
 Schiroki (Woronesch, Podgorenski), Weiler in der Oblast Woronesch, Rajon Podgorenski

Siehe auch:
 Schirokoje (Begriffsklärungsseite)
 Szyrocki
 Schyrokyj